Северская — фамилия и топоним.

Известные носители 
 Северская, Нина Константиновна (1927—2014) — советский врач-хирург. Герой Социалистического Труда (1978).
 Северская, Ольга Игоревна (род. 1960) — кандидат филологических наук, лингвист.

Топоним 
 Северская — станица в Краснодарском крае.